Иосава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Иосава, Евсевий Александрович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Иосава, Осман Ремизович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.